Maden steht für:

 Made, Insektenlarve

Geographie:
 Maden (Gudensberg), Ortsteil von Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Grafschaft Maden, ehemalige Gaugrafschaft, Vorläuferin der Landgrafschaft Hessen
 Maden (Elazığ), Hauptort des Landkreises Maden in der Provinz Elazığ, Türkei
 Maden (Sinop), eine Stadt in der Türkei
 Maden (Tigris), ein Quellfluss des Tigris

Personen:
 Gabriele Maden (* 1933), Gründerin einer Neuen religiösen Bewegung, siehe Gabriele Wittek
 Mikail Maden (* 2002), norwegischer Fußballspieler 
 Yannick Maden (* 1989), deutscher Tennisspieler

Siehe auch:
 Maaden
 Madden